Příjmení Melíšek (Melíšková), Melischek nosí více různých osobností:
 Adolf Melíšek (1876–1943) – slovenský a československý politik 
 Jiří Melíšek (1932–2015) – český spisovatel, humorista a scenárista, syn Karla
 Karel Melíšek (1905–1942) – český hudebník, scenárista, textař a libretista, otec Jiřího 
 Klára Melíšková (* 1971) – česká herečka

Česká příjmení